Марсель Брион (; 21 ноября 1895, Марсель — 23 октября 1984, Париж) — французский эссеист, литературный критик, писатель и историк.

Биография 
Родился в семье юриста. В лицее его одноклассниками были Марсель Паньоль и Альбер Коэн. После получения среднего образования в Коллеже Шампите в Швейцарии изучал право в Университете Экс-ан-Прованс.

С 1920 по 1924 год работал адвокатом в Марселе; потом оставил юридическую карьеру, чтобы заняться литературой.

Марсель Брион в течение двадцати лет руководил отделом иностранной литературы французской ежедневной газеты «Le Monde» в Париже. Он помог известным европейским авторам, таким как Райнер Мария Рильке, Джеймс Джойс и Дино Буццати, приблизиться к французской публике. Марсель Шнайдер писал о нём: «Марсель Брион был европеец до мозга костей […]. Он знал семь основных языков, на которых говорят на Западе, и использовал это знание, чтобы открывать таланты».

Что касается его искусствоведческой деятельности, то Бриона особенно интересовало искусство итальянского Возрождения: Боттичелли, Джотто, Микеланджело и Леонардо да Винчи.

Публикации на французском языке

Искусство и литература 
 Giotto, Rieder, 1928
 Turner, Rieder, 1929
 Botticelli, Crès, 1932
 Klee, Somogy, 1955
 Kandinsky, Somogy, 1960
 L'Œuvre de Balzac, 16 volumes, Classiques-CFL, 1950—1953
 Fabrizio Clerici, Milan, Electra Editrice, 1955
 L’Allemagne romantique, 4 vol., Albin Michel :
 Vol. I — Kleist, Brentano, Wackenroder, Tieck, Caroline von Günderode, 1962
 Vol. II — Novalis, Hoffmann, Jean-Paul, Eichendorff, 1963
 Vol. III — Le Voyage initiatique — 1, 1977 ; ISBN 978-2-226-00403-1. Table : Le Voyage initiatique, Thème ; Variations ; Pressentiment et Présence de Joseph von Eichendorff ; La Loge invisible de Jean-Paul ; Les Voyages de Franz Sternbald de Ludwig Tieck ; Heinrich von Ofterdingen de Novalis ; Le Voyage en Orient de Hermann Hesse
 Vol. IV — Le Voyage initiatique — 2, 1978
 Venise, Albin Michel 1962
 L’Art romantique, Hachette, 1963
 L'Âge d’or de la peinture hollandaise, Elsevier, 1964
 L'Œil, l’esprit et la main du peintre, Plon, 1966
 Peinture romantique, Albin Michel, 1967
 La Grande Aventure de la peinture religieuse, Perrin, 1968
 Rembrandt, Albin Michel, 1969
 Titien, Somogy, 1971
 Guardi, Henri Scrépel, 1976
 Goethe, Albin Michel, 1982
 Robert Schumann et l'âme romantique, Albin Michel, 1954
 Paul Cézanne, Bordas, 1988
 Art fantastique, Albin Michel 1989
 Michel-Ange, Albin Michel, 1995
 Léonard de Vinci, Albin Michel, 1995
 Mozart, Perrin, 2006
 Le Théâtre des esprits, préface d’Agnès Brion et note liminaire de Patrick Brion, La tour verte, 2011

Биографии 
 Bartolomé de Las Casas, Père des Indiens, Plon, 1928
 La Vie d’Attila, Gallimard, 1928
 Rudyard Kipling, Éditions de la Nouvelle Revue critique, 1929
 Théodoric, roi des Ostrogoths, Payot, 1935 ; 1979
 La reine Jeanne, Société des bibliophiles de Provence, 1936; 1944 (Robert Laffont)
 Laurent le Magnifique, Albin Michel, 1937
 Blanche de Castille, Les éditions de France, 1939
 Machiavel, Albin Michel, 1948
 Frédéric II de Hohenstaufen, Tallandier, 1948
 Le Pape et le Prince — Les Borgia, Hachette, 1953
 Tamerlan, Albin Michel, 1999
 Charles le Téméraire, grand-duc d’Occident, Hachette, 1947. Réédition : Tallandier, 2006, compte rendu en ligne.
 Les Amantes courts essais sur Diotima — Alcoforado — Frédérique Brion — Charlotte Stieglitz et Louise Labé, Albin Michel, 1941

История 
 Les Mondes antiques, Arthème Fayard, 1954 ; Tallandier, 1977. 9 volumes : L'Égypte (1 et 2), L’Orient (3), Les Hébreux (4), La Grèce (5 et 6), Rome (7 à 9)
 Tamerlan: présentation de Tamerlan par Marcel Brion : textes de Tamerlan [et autres] 1963

Романы 
 Le Caprice espagnol (Gallimard nrf, 1929)
 La Folie Céladon (Éditions Correa, 1935, Albin Michel 1963, et livre de Poche, 1989)
 Les Escales de la haute nuit, nouvelles, (Laffont, 1942, réédite bibliothèque Marabout, 1971, puis Albin Michel, 1986)
 Un enfant de la terre et du ciel (Albin Michel, 1943)
 Château d’ombre (Luf, 1943, puis Albin Michel, 1960)
 L’Enchanteur (Luf, 1947)
 La Chanson de l’Oiseau étranger (Albin Michel, 1958)
 La Ville de sable, (Albin Michel, 1959)
 La Rose de cire (Albin Michel, 1964)
 De l’autre côté de la forêt (Albin Michel, 1966)
 Les Miroirs et les gouffres (Albin Michel, 1968)
 L’Ombre d’un arbre mort (Albin Michel, 1970)
 Nous avons traversé la montagne (Albin Michel, 1972)
 La Fête de la tour des âmes (Albin Michel, 1974)
 Algues — fragment d’un journal intime (Albin Michel, 1976)
 Les Vaines Montagnes (Albin Michel, 1985)
 Le Journal d’un visiteur (Albin Michel, 1980)
 Villa des hasards (Albin Michel, 1984)
 Ivre d’un rêve héroïque et brutal (de Fallois, 2014)

Примечания 

Писатели Франции XX века
Члены Французской академии